Красови́цкий (Красови́цкая) — фамилия.

Известные носители 
 
 Красовицкий, Борис Маркович (1916—2008) — советский, украинский химик.
 Красовицкий, Станислав Яковлевич (род. 1935) — русский поэт, религиозно-политический деятель.

